Kalevala kan verwijzen naar:
Kalevala (epos), het Fins nationaal epos
Kalevala (Rusland), een plaats in de Russische deelrepubliek Karelië
Kalevala Suite, suite van Uuno Klami
1454 Kalevala, een planetoïde
Kalevala (Finse band), een voormalige Finse progressive rockband (1969-1978)
Kalevala hms, een Italiaanse folkrockband (1998-)
Kalevala (Russische band), Russische folkmetalband (2007-)
Kalevala (Macedonische band), een Macedonische wereldmuziekband (2008-)